Touche pas à ma fille (She's Out of Control), film américain de Stan Dragoti, sorti en 1989 ;
 Touche pas à ma fille (Forbidden Girlfriend), sixième épisode de la saison 4 de Malcolm diffusé en 2002.

Voir aussi 
 Touche pas à mes filles (8 Simple Rules), sitcom américaine diffusée entre 2002 et 2005.